A Twipsy német televíziós rajzfilmsorozat, amelyet a Constantin Media készített. Németországban a ZDF és a KiKA vetítette, Magyarországon a Minimax sugározta.

Szereplők 
 Twipsy: A névleges szereplő. Ő egy cyber-hírnök, aki e-maileket küld. Az egyik epizódban Twipsyt elküldik a való világba. (Pusztaszeri Kornél)
 Nick Walker: 13 éves fiú. Twipsy barátkozni kezd vele, miután először látta. (Minárovits Péter)
 Lissie Walker: Nick húga.
 Albert Barkhorn: Nick szomszédja. Ő egy zseni, aki sokat tud a számítógépekről. (Bolba Tamás)

Epizódok

Források 
 
 

1999-ben bemutatott német televíziós sorozatok
Német rajzfilmsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
2000-ben befejezett német televíziós sorozatok